

Persone

Altro
3312 Pedersen – asteroide della fascia principale
Legge di Pedersen – legge fonetica per le lingue slave